Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 30 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 10-én rendezték Les Saisies-ben. Az első három helyen norvég sportolók végeztek, az aranyérmet Vegard Ulvang nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F30